Sebestyén Jenő (1846–1897) kereskedelmi akadémiai tanár
 Sebestyén Jenő (1881–1949) színész, táncoskomikus
 Sebestyén Jenő (1884–1950) lapszerkesztő, református lelkész, református teológiai tanár
 Sebestyén Jenő (1900–1968) hittanár
 Sebestyén Jenő (1932–1973) gépészmérnök, főiskolai tanár